Angels peut désigner :

Films, séries 
 Angels, une série télévisée créée par Paula Milne en 1975
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur 
 Angels, un téléfilm réalisé par Philip Saville en 1992
 Angels, drame hispano-suisse de Jacob Berger, sorti en 1990
 , trilogie philippin de  sorti en 2007
 , film indien de Jean Markose, sorti en 2014

Épisodes
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de Les Anges bafoués,  épisode de la  saison de New York, unité spéciale ().

Groupe et oeuvres musicales 
 The Angels, un groupe de musique américain
 The Angels, un groupe de hard rock australien également connu sous le nom de Angel City
 Angels, un single du groupe Within Temptation sur l'album The Silent Force
 Angels, un single du chanteur Robbie Williams sur l'album Life thru a Lens (1997)

Patronyme
 Bernard Angels, un homme politique, maire d'Écouen, Sénateur du Val-d'Oise

Sport
 Angels Toruń, un club polonais de football américain basé à Toruń
 Angels de Los Angeles d'Anaheim, une franchise de baseball de la Ligue majeure de baseball située à Anaheim (Californie, États-Unis)

Autres
 Angels, un fabricant britannique de costumes
 Angels Camp, une ville de l'État de Californie, aux États-Unis
 ANGELS, un nano-satellite de l'agence spatiale française, le CNES
 Hells Angels, un gang de motards